Це список країн за кількістю інтернет-хостів на основі 2012 CIA World Factbook.

Примітки 

Інтернет за країною
Списки країн